Червлённая — топоним в России:

 Червлённая — станица в Шелковском районе Чечни.
 Червлёная — река в Волгоградской области, левый исток реки Карповка.
 Червлённая — прежнее название станции Канальная Приволжской железной дороги.

См. также 
 Червлённая-Узловая (значения)